Reinhold Daum ist der Name folgender Personen:

* Reinhold Daum (Politiker) (1892–1945?), deutscher Politiker (NSDAP), MdL Hessen
 Reinhold Daum (MfS-Mitarbeiter) (1929–2001), deutscher Oberstleutnant des Ministeriums für Staatssicherheit